Eynard ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Eynard-Lullin (1793–1868), Schweizer Bildhauerin, Zeichnerin, Architektin, Kunstliebhaberin und Philanthropin
 Jean-Gabriel Eynard (1775–1863), Schweizer Bankier, Philhellene und Fotograf der Avantgarde

Siehe auch:
 Villa Eynard